Missandei est un personnage de la suite romanesque de fantasy Le Trône de fer de George R. R. Martin et de la série télévisée dérivée , dans laquelle elle est interprétée par Nathalie Emmanuel.

Univers

Histoire

Dans la série

Saison 1

Saison 2

Saison 3

Saison 4

Saison 5

Saison 6

Saison 7

Saison 8

Dans les romans 

Née en l'an 289, c'est une fille à la peau mate, à l'instar des habitants de l'Île aux Papillons, Naath. Elle sait parler 19 langues dont le Ghiscari, le Dothraki, le Bas Valyrien, le Valyrien Bâtard, et le Haut Valyrien, plus particulièrement celui de la ville d'Astapor. Elle est scribe et traductrice des maîtres esclaves d'Astapor depuis qu'elle leur a été vendue. Lors de l'arrivée de Daenerys Targaryen dans cette ville, elle traduit la conversation entre cette dernière et Kraznis Mo Nakloz (le Maître des Immaculés) puis elle est offerte à Daenerys qui l'affranchit et lui propose de rester avec elle, ce que Missandei accepte. Depuis, elle conseille Daenerys et réside au sommet de la Grande Pyramide de Meereen. C'est elle qui a eu l'idée de proposer un dialogue aux Grands Maîtres afin d'éviter la guerre totale.

Caractéristiques

Concept et création 

Missandei est interprétée par Nathalie Emmanuel, depuis l'épisode 1 de la saison 3 de Game of Thrones. Elle développe une relation sentimentale avec Ver gris.

Produits dérivés

Promotion et accueil

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 
 Le Trône de fer
 Personnages de Game of Thrones
 Personnages du Trône de fer

Liens externes 
 

Personnage de fiction condamné à mort
Esclave de fiction
Personnage de fiction créé en 2000
Personnage de fiction féminin
Personnage de Game of Thrones
Révolutionnaire de fiction